Перелік українськомовного вмісту на Netflix — перелік усіх фільмів, серіалів та іншого кіноконтенту, який має опцію українськомовної аудіодоріжки (дубляж, закадрове озвучення чи оригінал) на Netflix.

Станом на лютий 2023 року, за даними сервісів unogs.com та kinobaza.com.ua, на Netflix доступно та анонсовано 246 одиниць українськомовного контенту (217 художнього, 34 документального/телешоу), де була присутня опція українського дубляжу / закадрового озвучення / оригіналу (сортовано за датою появи української аудіодоріжки):

Статистика 
 Статистика станом на грудень 2023 року
 Кількість титулоназв з оригінальною українською аудіодоріжкою: 11 титулоназви
 Кількість титулоназв з українським дубляжем чи закадровим озвученням (незалежно від того дубльована на замовлення чи не на замовлення Netflix): 322 титулоназви (227 з дубляжем + 28 з закадровим озвученням)
 Найбільше титулоназв з українським дубляжем чи закадровим озвученням дубльовано/озвучено студією: Tak Treba Production (TTP), 109 титулоназви

 Таблиця студій локалізації, що створили українськомовне дублювання/озвучення доступне на Netflix

 Таблиця 

* прим.: було дубльовано не на замовлення Netflix, а на замовлення кінодистриб'ютора/телеканала для кінопрокату/телепоказу

У минулому на Netflix також була присутня опція української аудіодоріжки до деяких неоригінальних стрічок Netflix-а, але опцію вибору аудіодоріжки українською мовною у них стрічках через закінчення терміну дистрибуції вилучено й станом на 2022 рік український дубляж для них більше не доступний українським споживачам: фільм «Бі Муві: Медова змова» (2007; виходив з дубляжем в українському кінопрокаті у 2017 році), серіал «Лего Ніндзяго. Майстри Спінджицу» (2011—2021; виходив з дубляжем на українському телебаченні на телеканалі ПлюсПлюс з 2011 року по 2021 рік), та серіал Суперкрила. Джетт і його друзі (2014—2021; виходив з дубляжем на українському телебаченні на телеканалі ПлюсПлюс з 2014 року по 2021 рік).

 Джерела та примітки 

 Посилання 
 Перелік україномовного вмісту на Netflix (українська аудіодоріжка) на сайті netflix.com/ua/  
 Перелік україномовного вмісту на Netflix (українська аудіодоріжка) на сайті unogs.com 
 Перелік україномовного вмісту на Netflix'' (українська аудіодоріжка) на сайті kinobaza.com.ua

Списки:Культура України
Netflix